A kurdok himnusza az Ey Reqîb ( kurdul:ئه‌ی رەقیب), melynek jelentése "Hé, Ellenség" vagy "Ó, Ellenség". A kurd költő és politikai aktivista Dildar, börtönévei alatt írta a himnusz szövegét 1938-ban. A cím Dildar börtönőreire utal akik fogva tartották és kínozták őt, valamint azokra az országokra amelyek elfoglalták Kurdisztánt: Törökországra, Iránra, Irakra és Szíriára.

A himnusz eredetileg sorani dialektusban íródott, de napjainkban sorani és kurmanci dialektusban is éneklik. 1946-ban a rövid életű Mahabádi Köztársaság hivatalos himnusza lett. Jelenleg Iraki Kurdisztánban regionális himnuszként hivatalos.

Szövege

Kurdul

Magyarul

Fordítás 

Nemzeti himnuszok